

 Нет — слово, выражающее отрицание.
 «-нет» (от ) — корень слова, используемый в терминах для обозначения компьютерных сетей и имеющих отношение к ним понятий (см. Интернет, Нетмониторинг и т. д.).

Топонимы 
 Нет— река в Бельгии, приток реки Рюпель.
 Нет — река в России, правый приток реки Фарт.

Фильмы 
 Нет (фильм, 1998) — канадский комедийно-драматический фильм режиссёра Роберта Лепажа.
 Нет (фильм, 2012) — чилийский политический триллер режиссёра Пабло Ларраина.
 Нет (фильм, 2021) — немецкая романтическая трагикомедия режиссёра Дитриха Брюггемана.
 Нет (фильм, 2022) — американский фильм ужасов режиссёра Джордана Пила.

Прочее 
 «Нет» — песня, написанная Константином Меладзе и записанная российской певицей Полиной Гагариной для её третьего студийного альбома.

См. также 
 Да или нет